Бајконур може да се односи на:
 Бајконур (град) - град у Казахстану
 Бајконур - руски космодром